Deux prélats francs portèrent le prénom d'Hincmar :
Hincmar de Reims, archevêque de Reims ;
Hincmar de Laon, évêque de Laon, neveu du précédent.